

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9
 Zadział – część miasta Nowy Targ
 Zadział – część wsi Ropa w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Ropa
 Zadział – przysiółek wsi Leńcze w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Kalwaria Zebrzydowska
 Zadział – część wsi Podolany w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Kalwaria Zebrzydowska
 Zadział – część wsi Przedmieście Dubieckie w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Dubiecko
 Zadział – część wsi Jawornik-Przedmieście w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Jawornik Polski
 Zadział – część wsi Grzegorzówka w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Hyżne
 Zadział – część wsi Gwoźnica Dolna w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Niebylec
 Zadział – część wsi Sól w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Rajcza
 Inne
 Zadział – potok, dopływ Robowego Potoku